Појам  може да се односи на:
Италијански фронт (Први светски рат),
Италијански фронт (Други светски рат),